Oskar Grüner ist der Name folgender Personen:

* Oskar Grüner (Maler) (auch Oscar Grüner; 1867–1921), österreichischer Architekturmaler 
 Oskar Grüner (Mediziner) (1919–2001), deutscher Rechtsmediziner und Autor